

Patronymie
 Hans Feige (1880-1953), General der Kavallerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Kevin Feige (1973-), producteur américain
 Uriel Feige (1959-), informaticien israélien. 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif